Международный фестиваль искусств имени Андрея Дмитриевича Сахарова — фестиваль, проходящий в Нижнем Новгороде с 1992 года в память об учёном и общественном деятеле Андрее Дмитриевиче Сахарове, отбывавшем здесь ссылку и регулярно посещавшем концерты в Нижегородской филармонии. В 2016 году фестиваль состоялся в четырнадцатый раз.

История фестиваля 	
Впервые Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова прошел в 1992 году. Постоянное место проведения фестиваля — Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича.

Инициатива проведения фестиваля принадлежала художественному руководителю Нижегородской филармонии, видному региональному культуртрегеру Ольге Томиной и виолончелисту, одному из основателей Квартета имени Бородина, Валентину Берлинскому. Идея получила благословение супруги Андрея Сахарова Елены Боннэр. Проведение фестиваля также поддержали Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер, Миша Майский, Альфред Шнитке и многие другие известные деятели отечественной и мировой культуры. «Я очень счастлив. Счастлив оттого, что Сахарову — величайшему человеку и гражданину нашей эпохи будет посвящен Международный фестиваль, счастлив оттого, что он произойдет в Нижнем Новгороде — городе, исторически связанном с именем академика Сахарова, в городе, в котором, по моей инициативе, был проведен первый в СССР фестиваль современной музыки в 1962 году, в городе со столь давними и славными музыкальными традициями… Горький период нашего славного города, который сделали „закрытым“ не только для иностранцев, но и для мировой культуры, как я надеюсь,- прошел. Город должен возродить свою былую славу в мире искусства и этому, безусловно, поможет …фестиваль, который, кроме увековечения имени Великого сына России, должен нести идеи гуманизма, человечности, свободы и красоты» Из первого послания фестивалю от Мстислава Ростроповича. В 1999 году он первым среди отечественных фестивалей был принят в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО.

Не только выдающиеся соотечественники, но и представители из США, Франции, Германии, Австрии и других стран, ежегодно принимают участие в фестивале, привлеченные его высокой гуманистической концепцией утверждения общечеловеческих ценностей, искусства без политических, географических, национальных границ. В программах фестиваля заложена идея творческого общения музыкантов из разных городов и стран. 

В программе каждого фестиваля есть специальные дни, посвященные культуре и искусству отдельных европейских стран — Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Венгрии.

Традиционно фестиваль проходит под патронатом губернатора и Правительства Нижегородской области, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Нижегородской области и Администрации Нижнего Новгорода.

Участники фестиваля 	

Среди участников фестиваля выдающиеся артисты и музыканты:
 Мстислав Ростропович
 Галина Вишневская
 Владимир Спиваков и Виртуозы Москвы
 Денис Мацуев
 Михаил Майский
 Юрий Башмет и Солисты Москвы
 Дора Шварцберг
 Саулюс Сондецкис
 Сергей Накаряков
 Квартет имени Бородина
 Элисо Вирсаладзе
 Наталия Гутман
 Сергей Крылов
 Сергей Юрский
 Хоровая капелла имени А. А. Юрлова.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев о фестивале
 XIV Международный фестиваиль искусств имени А. Сахарова на страницах газеты «Музыкальный клондайк»

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали России
Театральные фестивали России
Фестивали Нижнего Новгорода
Фестивали академической музыки России
Фестивали, появившиеся в 1992 году